Hámori László (1914–1970) válogatott labdarúgó
 Hámori László (1933–1989) nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Hámori László (1956) labdarúgó (Dunaújváros)